

Cinema 
 Rodin – film del 2017 diretto da Jacques Doillon

Persone 
 Aleksej Grigor'evič Rodin – generale sovietico
 Auguste Rodin – scultore francese
 Janko Rodin – calciatore croato
 Judith Rodin – filantropa statunitense
 Odile Rodin – attrice francese
 Oleh Rodin – ex calciatore sovietico

Altro 
 Museo Rodin – museo situato a Parigi e dedicato all'omonimo scultore
 Rodin – cratere di Mercurio
 6258 Rodin – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Rodan
 Roden
 Rodi (disambigua)
 Rodino